Суперкубок Кіпру з футболу 2015 — 47-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2015 року між чемпіоном та володарем кубка Кіпру АПОЕЛ та фіналістом кубку Кіпру АЕЛ. Матч завершився перемогою АЕЛ в серії післяматчевих пенальті 4:3 після рахунку основного і додаткового таймів 0:0.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2015
Кіпр